Ervenik Zlatarski (Zlatar Bistrica)
Ervenik Zlatarski (Zlatar)